Astrangia är ett släkte av koralldjur. Astrangia ingår i familjen Rhizangiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Astrangia